Lukács Sándor (1823–1854) politikus, országgyűlési képviselő
 Lukács Sándor (1914–1984) iskolaigazgató
 Lukács Sándor (1947) színész
 Lukács Sándor (1951–2016) labdarúgó